Onomàstica:
 Ingenu, usurpador del tron imperial romà
Ingenu (classe), classe social romana
Ingenu (femení ingènua), candorós, d'una franquesa innocent